El término banderilla puede referirse:

 en tauromaquia, a las banderillas, unos palos delgados con un arponcillo en su extremo que los toreros clavan por pares en el cerviguillo del toro; 
 en gastronomía, a las banderillas, las porciones de comida más o menos elaboradas, unidas por un palillo; el término banderilla se utiliza metafóricamente por su semejanza con las banderillas que utilizan los toreros en las corridas de toros; una banderilla se asemeja a una brocheta, aunque es de menor tamaño;
en la gastronomía mexicana, al corn dog;
 en botánica, a la planta Salvia splendens;
 en imprenta, al papel que se pega para corregir una errata;
 en geografía, a Banderilla, un municipio conurbado a la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Notas